Az ózdi 1-es jelzésű autóbusz egy helyi járat, ami az Autóbusz-állomás és a Kórház között közlekedik 2022. április 3-tól. A viszonylatot a Volánbusz üzemelteti.

Útvonala

Megállóhelyei 

|-
!Perc (↓)
!Megállóhely
!Perc (↑)
!Átszállási kapcsolatok
|-
|0
|végállomás
|5
|align=left| 
|-
|1
|Hotel Ózd
|4
|align=left|
|-
|2
|48-as utca 8.
|∫
|align=left|
|-
|∫
|
|3
|align=left|
|-
|3
|Petőfi tér
|2
|align=left|
|-
|5
|Kórházvégállomás
|0
|align=left| 
|}

Források

Ózd autóbuszvonalai